ROC steht für:
 Race of Champions, verschiedene Sportveranstaltungen
 Rate of Change Oszillator, siehe Momentum (Chartanalyse)
 Receiver Operating Characteristic, eine grafische Darstellung der Sensitivität und Spezifität und eine Optimierungsmethode (oft: ROC-Kurve)
 Regionaal opleidingencentrum, eine berufsbildende Schulform in den Niederlanden
 Renewables Obligation Certificate, Zertifikate der britischen Regierung zur Förderung der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen
 Restoration of Colors, eine Technik zur Farbstichkorrektur beim Digitalisieren von Dias
 Resistance Operating Concept, militärische Doktrin der Landesverteidigung
 Restricted Operator’s Certificate, beschränkt gültiges Betriebszeugnis für Funker im Seefunk
 Retail Operating Company, eine Tankstellenkette der Esso
 Return of consciousness, siehe Narkose
 Return on Capital, eine betriebswirtschaftliche Kennzahl zur Rentabilität, siehe auch Return on Capital Employed (ROCE)
 Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH, Trägergesellschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Berlin
Russian Olympic Committee, siehe Olympische Sommerspiele 2020/Teilnehmer (ROC) und Olympische Winterspiele 2022/Teilnehmer (ROC)
 Greater Rochester International Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen

Geografie:
 Republic of China, Republik China (Taiwan)

Roc steht für:
 Le Roc, französische Gemeinde, Département Lot, Region Okzitanien
 Roc (Einheit), der vorgeschlagene Name für die Einheit der elektrischen Leitfähigkeit (nicht umgesetzt)
 Roch, ein Fabelwesen aus den Erzählungen von Tausendundeiner Nacht mit alternativem Namen
 Blackburn Roc, ein Jagdflugzeug des Zweiten Weltkriegs
 Scaled Composites Stratolaunch, ein Trägerflugzeug
 Roc Books, Imprint von Penguin Books

RoC steht für:
 Rogé Cavaillès, eine Kosmetikfirma, die seit 1994 zu Johnson & Johnson gehört

Roc ist der Familienname folgender Personen:
 Agustí Roc Amador (* 1971), spanischer Skibergsteiger, Skyrunner und Duathlet
 Andrée Dupont-Roc, französische Curlerin
 Dominique Dupont-Roc (* 1963), französischer Curler
 John Roc, Pseudonym des amerikanischen Autors N. Richard Nash (1916–2000)
 Michela Roc († 2013), italienische Schauspielerin
 Patricia Roc (1915–2003), britische Schauspielerin

Roč steht für:
 Roč, eine Stadt in Kroatien

roc steht für:
 Cac Gia (ISO-639-3-Code), eine der chamischen Sprachen in Südvietnam

Siehe auch:
 Rock
 Rok
 Rogg
 Rocque
 Roque (Begriffsklärung)
 Rochus

Abkürzung